Osoby o tym nazwisku:
 Darla Haun – amerykańska aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka
 Lindsey Haun – amerykańska aktorka i wokalistka